Robert le Bourguignon

 Robert de Nevers dit Robert le Bourguignon, (1035-1098), seigneur de Craon ; père de Renaud le Bourguignon dit Renaud de Craon
 Robert le Bourguignon, dit Robert de Craon (1136/1137 - janvier 1149, seigneur de Craon,  Maître de l'Ordre du Temple, fils de Renaud le Bourguignon (à ne pas confondre avec  Robert IV de Sablé,  Maître de l'Ordre du Temple (-1193), fils de Robert III de Sablé

Famille de Craon